Sipos Csaba (?) történész, szerkesztő, Bibliotéka emlékérmes könyvtáros
Sipos Csaba (1967) nagybőgős
Sipos Csaba (1974) festő
Sipos Csaba (1977) birkózó, edző
Sipos Csaba (1980) ügyelő, színész, titkár
Sipos Csaba (1986) ütőhangszeres, zeneművész-tanár, kántor